Тре́йлер (, від to trail — «волокти, тягати») — термін, що має такі значення:
 Трейлер — відеоролик, який складається з коротких і зазвичай найбільш видовищних уривків фільму для його анонсування або реклами.

Транспорт 
 Трейлер — розмовна назва сідлового тягача.
 Трейлер — розмовна назва низькорамного трала.
 Житловий трейлер

Див. також 
 Причіп
 Велопричіп
 Напівпричіп
 Човновий причіп